Schlacht von Nauplia steht für:

 Schlacht von Nauplia (1770)
 Schlacht von Nauplia (1822)